Holbrookia är ett släkte av ödlor. Holbrookia ingår i familjen Phrynosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Holbrookia